Menard é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Menard (Illinois)
Condado de Menard (Texas)

Desambiguação